Leucas puede referirse a:
 La isla de Leucas o Léucade.
 La antigua ciudad de Leucas, en Asia Menor.
 El personaje de mitología griega llamado Leucas.
 El género de la familia Lamiaceae llamado '''''Leucas.